Бургавчан () — топоним в России якутского происхождения.

 Бургавчан — река, левый приток р. Правая Каменка, координаты 66°44'	154°09’.
 Бургавчан — река, левый приток р. Дербеке, координаты 64°53'	134°59’.
 Бургавчан — озеро, на левом берегу р. Дербеке, координаты 65°38'	135°11’.
 Бургавчан — река, левый приток р. Ниткан, координаты 66°09'	137°31’.
 Бургавчан — река, левый приток р. Дербеке, координаты 65°38'	135°14’.
 Бургагчан — река, левый приток р. Оймякон, координаты 69°17'	141°11’.
 Бургагчан — река, правый приток р. Супри, координаты 66°12'	157°40’.
 Бургагчан — река, левый приток р. Селеннях, координаты 67°41'	140°18’.
 Бургагчан — река, правый приток р. Бёрёлёх, координаты 69°56'	142°57’.
 Бургагчан — река, левый приток р. Кольтрикан, координаты 63°07'	140°04’.

Примечания